Місячний сарос 131 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 10 травня 1427 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 7 липня 2707, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 15 повних затемнень від 2 квітня 1950 до 3 вересня 2202, 22 часткових перед повними від 25 липня 1553 до 22 березня 1932 і 20 часткових після повних від 13 вересня 2220 до 29 березня 2545.

Попереднім у серії було повне затемнення 4 травня 2004 і наступним буде також повне 16 травня 2022.

Найдовшим у серії повним затемненням було 38-е, яке відбулось 28 червня 2094 і тривало 100,6 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 131 

Місячні сароси